Universal City (Teksas)
 Universal City (Kalifornia)
 Universal City/Studio City (metro w Los Angeles)

Zobacz też